Футбольный клуб Монтевито поменял название на Фьорентино

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Доманьяно — Либертас — 1-4
 Пеннаросса — Тре Пенне — 1-1 (2-3 пен.)

 Второй раунд
 Тре Фиори — Тре Пенне — 1-0
 Мурата — Либертас — 3-1

 Третий раунд
 Тре Пенне — Доманьяно — 1-1 (5-3 пен.)
 Либертас — Пеннаросса — 0-2

 Четвертый раунд
 Тре Фиори — Мурата — 0-1
 Тре Пенне — Пеннаросса — 2-3 (д.в.)

 Полуфинал
 Пеннаросса — Тре Фиори — 2-1

 Финал
 Мурата — Пеннаросса — 1-0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2005/2006
2005 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2006 год в Сан-Марино